Mazda Palace può riferirsi ai seguenti palazzetti dello sport italiani:

 Mazda Palace di Genova, noto anche come Vaillant Palace e 105 Stadium di Genova;
 Mazda Palace di Milano, noto anche come PalaTrussardi, PalaVobis, PalaTucker e PalaSharp;
 Mazda Palace di Torino, nome ufficiale PalaTorino, ma anche noto con il nome di PalaStampa.